130 Elektra (mednarodno ime je tudi 130 Elektra, starogrško : Eléktra) je  velik asteroid tipa G v zunanjem delu asteroidnega pasu.

Odkritje 

Asteroid je odkril 17. februarja 1873 Christian Heinrich Friedrich Peters (1813 – 1890). Poimenovan je po Elektri iz grške mitologije.

Lastnosti 

Asteroid Elektra obkroži Sonce v 5,52 letih. Njegova tirnica ima izsrednost 0,210, nagnjena pa je za 22,838° proti ekliptiki. Njegove mere so (215×155 ± 12) km, okrog svoje osi pa se zavrti v 5,522 urah .
Otična opazovanja so omogočila odkritje naravnega satelita (lune), ki kroži okoli asteroida. Zaradi tega so lahko precej natančno določili maso asteroida, ki bi naj bila 1,38±0,10 kg. Asteroid Elektra ima za asteroide precej visoko gostoto 3,8±0,3 g/cm3. Elektra ima nepravilno obliko, je pa verjetno trdo telo in ni gruča manjših delcev, ki so združeni zaradi medsebojnih privlačnih sil. Na površini so odkrili tudi organske spojine 
(ogljikovodike).

Naravni satelit S/2003 (130) 1 

Naravni satelit (luno) asteroida so odkrili 15. avgusta 2003 =W. J. Merline, P. M. Tamblyn, C. Dumas, L. M. Close, C. R. Chapman in F. Menard z uporabo Daljnogleda Keck II. Satelit je dobil začasno oznako S/2003 (130) 1.

Okoli Elektre kroži na razdalji 1170 km. Ocenjuje se, da ima luna premer okoli 4 km. Če pa privzamemo, da ima enako gostoto kot jo ima asteroid Elektra, potem bi luna imela maso ~4 kg.

Opombe in sklici

Zunanje povezave 
 Podatki o asteroidu Elektra in njegovi luni 
 130 Elektra in S/2003 (130) 1 
 Simulacija tirnice 
 Oblike asteroidov na osnovi svetlobnih krivulj 

Asteroidi tipa G
Dvojni asteroidi
Asteroidi, poimenovani po grški mitologiji
Astronomska telesa, odkrita leta 1873
2003 v znanosti